Danchin est le patronyme de :

 Antoine Danchin (1944-), biologiste français
 Laurent Danchin (1946-2017), critique d'art et essayiste français
 Léon Danchin (1887-1938), artiste animalier français
 Raphaël Danchin (1971-), mathématicien français
 Sébastian Danchin (1957-), écrivain et producteur de musique

Voir aussi 
 Abbaye d'Anchin
 Collège d'Anchin (Douai)

Homonymie de patronyme